Albert Riera Ortega (Manacor, 1982. április 15.)  spanyol labdarúgó, a török élvonalbeli Galatasaray játékosa.

Pályafutása

Mallorca 
Karrierjét a spanyol RCD Mallorca csapatánál kezdte, ahol utolsó évében, 2003-ban megnyerte a Spanyol Kupát.

Bordeaux 
2003 nyarán Riera Franciaországba ment a Girondins Bordeaux-ba.

Espanyol 
2005-ben visszatért szülőhazájába, az Espanyol vette meg a balszélsőt.

Első szezonjában kölcsönadták az angol Manchester City-nek, ahol 15 meccsen 1 gólt szerzett.

A 2006–07-es és 2007–08-as évad során a katalánok kezdőjátékosa volt, a 2006-os Spanyol Szuperkupa döntőjében is játszott, ám mindkétszer kikaptak a városi riválistól, a Barcelonától.

Liverpool 
2008. szeptember 1-jén Riera a Liverpool FC csapatához igazolt körülbelül 8 millió fontos vételárral, az angol klub pedig az Espanyolnak adta el Steve Finnant.

Olimbiakósz 
2010. július 23-án a görög Olimbiakósz csapatához igazolt.

Nemzetközi szereplés 
A spanyol válogatottban 2007. október 13-án debütált egy Dánia elleni 2008-as Eb-selejtezőn, ahol gólt szerzett és az együttes 3–1-re győzött. Ennek ellenére nem került be a spanyolok Eb-keretébe.

Statisztika 
 Utoljára frissítve: 2010. augusztus 6.

További információk 
 Riera adatlapja a Liverpool FC oldalán
 Riera statisztikái a Soccerbase-en

Spanyol labdarúgók
A Liverpool FC labdarúgói
Az Olimbiakósz labdarúgói
Az RCD Mallorca labdarúgói
A Bordeaux labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
1982-ben született személyek
A Galatasaray labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek
A Premier League labdarúgói
A La Liga labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói